Droga krajowa nr 39 (Czechy)
 Droga krajowa nr 39 (Polska)